Mannen med sälgpiporna kan syfta på:

 Mannen med sälgpiporna (1942) – en amerikansk film från 1942 i regi av Irving Pichel, originaltitel The Pied Piper
 Mannen med sälgpiporna (1990) – en brittisk TV-film från 1990 med bland andra Peter O'Toole, originaltitel Crossing to Freedom

Se även 
 Mannen med sälgpiporna – en roman från 1942 av Nevil Shute

Referenser